Traunfeld ist der Name folgender Orte

 Traunfeld (Lauterhofen), Ortsteil der Gemeinde Lauterhofen, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Traunfeld (Gemeinde Hochleithen), Katastralgemeinde von Hochleithen, Niederösterreich
 Traunfeld (Gemeinde Laakirchen), Ortsteil von Laakirchen, Bezirk Gmunden, Oberösterreich